W sezonie 1960 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki lig okręgowych.

Sezon zasadniczy

Białystok 

 1.Gwardia Białystok                     14  23  35:11
 2.Mazur Ełk                             14  22  50:18
 3.ZKS Zambrów                           14  16  32:25
 4.Tur Bielsk Podlaski                   14  12  26:31
 5.Jagiellonia Białystok                 14  10  32:44
 6.Puszcza Hajnówka                      14  10  27:42
 7.Ognisko Białystok                     14  10  22:43
 8.ŁKS Łomża                             14   9  25:35

Bydgoszcz

grupa I 
Tabelahttp://ligapodkarpacka.futbolowo.pl/menu,71,73,1958-61-62.html:

1 	Zawisza II Bydgoszcz 	10 	16 	30-11 	  	  	  	  	  	 
2 	Cuiavia Inowrocław 	10 	15 	24-9 	  	  	  	  	  	  
3 	Chojniczanka Chojnice        	10       	15        	13-7 	   	  	  	  	  	 
4 	Brda Bydgoszcz 	10 	5 	9-15 	  	  	  	  	  	  
5 	Budowlani Bydgoszcz 	10 	5 	8-19 	  	  	  	  	   	 
6 	Gwiazda Bydgoszcz 	10 	4 	6-29

grupa II 
Tabelahttp://ligapodkarpacka.futbolowo.pl/menu,71,73,1958-61-62.html:

1 	Pomorzanin Toruń 	10 	16 	17-10 	  	  	  	  	  	 
2 	Stal Włocławek 	10 	12 	21-19 	  	   	  	  	  	 
3 	Kujawiak Włocławek        	10        	10        	22-15 	  	  	  	  	  	  
4 	Unia Wąbrzeźno 	10 	9 	19-17 	  	  	  	  	  	  
5 	Olimpia Grudziądz 	10 	7 	9-19 	  	  	  	  	  	  
6 	Legia Chelmża 	10 	6 	10-18

finał 
Pomorzanin Toruń - Zawisza II 4:1, 0:1. 
Mistrzem województwa został Zawisza II po wygraniu 4:1 trzeciego meczu rozegranego w Solcu Kujawskim.
Rezerwy zgodnie z regulaminem nie miały prawa walczyć w meczach o wejście do II ligi wiec do baraży awansował Pomorzanin Toruń.

Gdańsk 
 1.Arka Gdynia                           16  30  58:11
 2.Flota Gdynia                          16  23  41:19
 3.Unia Tczew                            16  22  27:20
 4.Start Gdańsk                          16  15  23:25?
 5.Grom Wejherowo                        16  15  30:39?
 6.Lechia II Gdańsk                      16  14  34:27
 7.Wisła Tczew                           16  10  15:31?
 8.Wybrzeże Gdańsk                       16   8  12:39?
 9.Polonia II Gdańsk                     16   7  11:40

Katowice I 

 1.Szombierki Bytom                      22  34  48:14
 2.Górnik Mikulczyce (Zabrze)            22  28  45:23
 3.Dąb Katowice                          22  26  38:28
 4.Silesia Miechowice (Bytom)            22  25  37:30
 5.Kolejarz Katowice                     22  25  37:31
 6.Bobrek Karb (Bytom)                   22  23  27:33
 7.Górnik Czerwionka                     22  21  37:30
 8.Naprzód Rydułtowy                     22  20  30:52
 9.Polonia Piekary Śląskie               22  18  38:39
 10.BBTS Bielsko (Bielsko-Biała)         22  18  28:40
 11.ŁTS Łabędy                           22  14  22:39
 12.Piast Cieszyn                        22  12  22:50

Katowice II 
 1.AKS Kościuszko Chorzów                22  31  51:21
 2.Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 22  31  32:19
 3.Slavia Ruda (Ruda Śląska)             22  29  42:21
 4.Rapid Wełnowiec (Katowice)            22  27  50:32
 5.Górnik Świętochłowice                 22  26  39:23
 6.GKS Gliwice                           22  23  47:27
 7.Ruch II Chorzów                       22  23  44:39
 8.BKS Bielsko (Bielsko-Biała)           22  21  35:37 
 9.Słowian Katowice                      22  19  27:38
 10.Baildon Katowice                     22  15  25:43
 11.AKS Mikołów                          22  14  26:51
 12.EKS Miechowice (Bytom)               22   5  26:93
 Finałowy mecz: AKS Kościuszko Chorzów - Siemianowiczanka 1:0 po dogrywce

Kielce 
 1.Błękitni Kielce                       18  27  51:13
 2.Star Starachowice                     18  26  43:25
 3.Broń Radom                            18  21  27:30
 4.KSZO Ostrowiec Świętokrzyski          18  19  46:36
 5.Pronit Pionki                         18  17  27:37
 6.Granat Skarżysko-Kamienna             18  16  31:26
 7.Radomiak Radom                        18  16  32:43
 8.Cukrownia Kazimierza Wielka           18  16  23:34
 9.SHL Kielce                            18  13  30:53
 10.Naprzód Jędrzejów                    18   9  31:44

Koszalin / Szczecin

grupa Koszalin 
 1.Lechia Szczecinek                     10  12  14:12
 2.Gwardia Koszalin                      10  12  18:13
 3.Czarni Słupsk                         10  11  18:15
 4.Darzbór Szczecinek                    10  10  19:15
 5.Płomień Koszalin                      10   9  13:16
 6.Gryf Słupsk                           10   6  10:21
 Finałowy mecz rozegrany w Słupsku: Lechia Szczecinek - Gwardia Koszalin 2:1

grupa Szczecin 

 1.Pogoń II Szczecin                     10  15  35:15
 2.Świt Skolwin (Szczecin)               10  14  36:18
 3.Czarni Szczecin                       10  10  11:24
 4.Pogoń Barlinek                        10   8  17:21
 5.Arkonia II Szczecin                   10   8  12:20
 6.Osadnik Myślibórz                     10   5  11:24
 Pogoń II Szczecin bez prawa awansu

finał 
Świt Skolwin - Lechia Szczecinek 2:1, 2:5, 2:2 (po dogrywce), 1:2

Kraków 

 1.Hutnik Nowa Huta (Kraków)             30  41  55:27
 2.Beskid Andrychów                      30  39  30:26
 3.Unia Oświęcim                         30  37  58:42
 4.Hutnik Trzebinia                      30  36  32:31
 5.Kabel Kraków                          30  32  58:41
 6.Sandecja Nowy Sącz                    30  32  47:34
 7.Górnik Brzeszcze                      30  31  52:44
 8.Wisła II Kraków                       30  30  59:42
 9.Korona Kraków                         30  29  42:39
 10.Płaszowianka Kraków                  30  29  36:50
 11.Tarnovia (Tarnów)                    30  28  53:54
 12.Prokocim Kraków                      30  28  44:50
 13.Dąbski Kraków                        30  28  44:52
 14.Wawel II Kraków                      30  27  44:42
 15.Metal Tarnów                         30  19  34:77
 16.KS Chełmek                           30  14  43:80

Lublin 

1 	Unia Lublin 	18 	31 	50-24 	  	  	 
2 	Lublinianka 	18 	26 	35-21 	  	  	 
3 	Technik Zamość 	18 	24 	43-26 	  	  	 
4 	Stal Kraśnik 	18 	22 	48-21 	  	  	 
5 	Motor Lublin 	18 	20 	38-23 	  	  	 
6 	Hetman Zamość        	18        	13        	22-36 	  	  	 
7 	Stal Poniatowa 	18 	12 	30-36 	  	  	 
8 	Budowlani Lublin 	18 	12 	26-74 	  	  	 
9 	Łada Biłgoraj 	18 	11 	29-50 	  	  	 
10 	Czarni Dęblin 	18 	9 	21-58

Łódź 
 1.Włókniarz Pabianice                   22  30  56:27 
 2.Widzew Łódź                           22  29  48:19
 3.PTC Pabianice                         22  29  33:17
 4.Włókniarz Łódź                        22  25  33:32
 5.Start Łódź                            22  24  53:33
 6.Kolejarz Łódź                         22  24  28:27
 7.Stal Radomsko                         22  22  34:34
 8.Czarni Radomsko                       22  21  35:48?
 9.Boruta Zgierz                         22  18  32:45
 10.WKS Wieluń                           22  17  32:54  
 11.Budowlani Łódź                       22  13  22:51 
 12.Włókniarz Zgierz                     22  12  21:40?

Olsztyn 
1 	Zatoka Braniewo 	18 	26 	38-19 	  	  	 
2 	Gwardia Olsztyn 	18 	23 	33-19 	  	  	 
3 	Warmia Olsztyn 	18 	22 	43-25 	  	  	 
4 	Grunwald Ostróda 	18 	21 	40-25 	  	  	 
5 	Sokół Ostróda 	18 	19 	38-32 	  	  	 
6 	Huragan Morąg 	18 	19 	43-39 	  	  	 
7 	Vęgoria Węgorzewo        	18        	16        	22-39 	  	  	 
8 	Victoria Bartoszyce 	18 	15 	38-42 	  	  	 
9 	Granica Kętrzyn 	18 	13 	25-43 	  	  	 
10 	Czarni Dęblin 	18 	6 	21-58

Opole 
1 	Stal Nysa 	22 	34 	37-17 	  	  	  	  	  	 
2 	Pogoń Prudnik 	22 	30 	43-22 	  	  	  	  	  	   	  	 
3 	KKS Kluczbork 	22 	26 	39-24 	  	  	  	  	  	   	  	 
4 	Kabewiak Prudnik        	22        	25        	46-29 	  	   	  	  	  	  	  	 
5 	Unia Kedzierzyn 	22 	24 	41-39 	  	  	  	  	  	   	  	 
6 	Silesia Otmęt 	22 	23 	29-30 	  	  	  	  	  	   	  	 
7 	Piast Brzeg 	22 	21 	36-34 	  	  	  	  	  	   	  	 
8 	Unia Krapkowice 	22 	20 	29-34 	  	  	  	  	  	   	  	 
9 	Polonia Strzelce Opolskie 	22 	19 	33-51 	  	  	  	  	  	   	  	 
10 	Polonia Nysa 	22 	18 	31-39 	  	  	  	  	  	   	  	 
11 	Unia Zdzieszowice 	22 	13 	28-47 	  	  	  	  	  	   	  	 
12 	Stal Zawadzkie 	22 	11 	33-59

Poznań 
1 	Górnik Konin 	22 	30 	32-24 	  	  	 
2 	Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski        	22        	29        	55-29 	  	  	 
3 	Grunwald Poznań 	22 	29 	48-36 	  	  	 
4 	Obra Kościan 	22 	27 	45-29 	  	  	 
5 	Polonia Nowy Tomyśl 	22 	21 	36-40 	  	  	 
6 	Kolejowy KS Kępno 	22 	19 	39-36 	  	  	 
7 	Polonia Poznań 	22 	19 	36-35 	  	  	 
8 	Polonia Leszno 	22 	19 	39-39 	  	  	 
9 	Prosna Kalisz 	22 	19 	35-37 	  	  	 
10 	Rawicki KS Rawicz 	22 	19 	35-39 	  	  	 
11 	Zjednoczeni Września 	22 	18 	31-47 	  	  	 
12 	Olimpia Koło 	22 	15 	26-46

Rzeszów 

 Triumfator rozgrywek zakwalifikował się do eliminacji o II ligę, a dwie ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1960/1961.
 Klasyfikacja strzelców: 1. Tadeusz Pudrzyński (Krośnianka) – 17 goli, 2. Maksymilian Komurkiewicz (Górnik) i Edward Kwiatkowski – 14 goli (ex aequo).

Sosnowiec 
 1.Skra Częstochowa                      18  29  36:13 
 2.Płomień Milowice (Sosnowiec)          18  28  65:25
 3.Raków Częstochowa                     18  23  33:24
 4.Budowlani Częstochowa                 18  19  30:26
 5.Kolejarz Sosnowiec                    18  16  31:28
 6.AKS Niwka (Sosnowiec)                 18  15  21:27
 7.Victoria Częstochowa                  18  14  29:30
 8.Warta Zawiercie                       18  14  26:44
 9.Górnik Dąbrowa Górnicza               18  13  30:42
 10.Jedność Myszków                      18   9  13:55

Warszawa 
1 	Legia II Warszawa 	22 	36 	62-16 	16 	4 	2
2 	Lotnik Warszawa 	22 	33 	65-30 	14 	5 	3
3 	Marymont Warszawa 	22 	23 	43-40 	9 	5 	8
4 	Okęcie Warszawa 	22 	23 	42-41 	10   	3   	9
5 	Gwardia II Warszawa 	22 	21 	22-30 	7 	7 	8
6 	Huragan Wołomin 	22 	21 	35-57 	9 	3 	10
7 	Bzura Chodaków 	22 	20 	29-31 	7 	6 	9
8 	Mazur Karczew 	22 	20 	27-32 	6 	8 	8
9 	Polonia II Warszawa        	22        	19        	34-39        	6 	5 	11
10 	Warszawianka 	22 	18 	31-40 	7 	4 	11
11 	Znicz Pruszków 	22 	16 	20-32 	6 	4 	12
12 	AZS AWF Warszawa 	22 	14 	24-46 	5 	6 	11
 Rezerwy zgodnie z regulaminem nie miały prawa walczyć w meczach o wejście do II ligi więc do baraży awansował Lotnik Warszawa .

Wrocław 
1 	Górnik Wałbrzych 	22 	33 	47-15 	13   	7   	2
2 	Lechia Dzierżoniów 	22 	30        	47-32        	14 	2 	6
3 	Bielawianka Bielawa        	22        	26 	32-22 	9 	8 	5
4 	Piast Nowa Ruda 	22 	24 	35-27 	9 	7 	6
5 	Kabewiak Legnica 	22 	23 	34-34 	8 	6 	8
6 	Olimpia Kowary 	22 	21 	37-43 	7 	7 	8
7 	BKS Bolesławiec 	22 	21 	31-39 	7 	7 	8
8 	Pafawag Wrocław 	22 	20 	33-35 	6 	8 	8
9 	Orzeł Ząbkowice Śląskie	22 	17 	37-48 	6 	5 	11
10 	Nysa Kłodzko 	22 	17 	30-42 	6 	5 	11
11 	Dziewiarz Legnica 	22 	16 	28-36 	6 	4 	12
12 	Ślęza Wrocław 	22 	16 	32-50 	5 	6 	1

Zielona Góra 
1 	Warta Gorzów Wielkopolski 	22 	32 	56-22 	  	  	 
2 	Czarni Żagań 	22 	31 	70-36 	  	  	 
3 	Promień Zary 	22 	30 	65-30 	  	  	 
4 	Lechia Zielona Góra 	22 	29 	58-37 	  	  	 
5 	Olimpia Świebodzin 	22 	23 	43-40 	  	  	 
6 	Odra Krosno 	22 	20 	36-43 	  	  	 
7 	Polonia Gubin 	22 	19 	43-43 	  	  	 
8 	Włókniarz Żary 	22 	19 	41-60 	  	  	 
9 	Orzeł Międzyrzecz 	22 	18 	39-57 	  	  	 
10 	Lubuszanin Zielona Góra        	22        	18        	26-46 	  	  	 
11 	Polonia Nowa Sól 	22 	13 	29-52 	  	  	 
12 	Iskra Wymiarki 	22 	12 	29-69

Eliminacje do II ligi 
W przeprowadzonych eliminacjach zwycięzca każdej z sześciu grup awansował do rundy finałowej, w której dwa pierwsze miejsca zapewniały awans do II ligi 1961.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa V 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Wyniki 

      = Awans do turnieju finałowego

Finał 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

Wyniki 

 Baraż: Arka Gdynia - Hutnik Kraków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

1960 w piłce nożnej
Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1960 w polskim sporcie